Смілка (Silene) — рід рослин родини гвоздичних.
 Смілка (річка) — притока Случі.

Див. також 
 Смолка